Coch est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1887-1945), théologien et évêque allemand protestant ;
  (1842-1890), économiste et banquier germano-autrichien ;
 Gerhard Coch ou  (1601-1660), homme politique allemand ;
  (avant 1647-1713), juriste allemand, juge au tribunal de Wismar ;
  (1624-1683), homme politique allemand ;
 Johannes Coch ou Johannes Cocceius (1603-1669), théologien protestant néerlandais ;
  (1673-1740), avocat allemand, président de district.

Architecture 
 Château Coch, château fort du village de  au Pays de Galles.

Patronyme germanique